Peter Outzen Boisen kan syfta på:

 Peter Outzen Boisen (1762–1831), dansk biskop
 Peter Outzen Boisen (1815–1862), dansk präst
 Peter Outzen Nannestad Boisen (1836–1908), dansk-svensk arkitekt